Blane steht für:

 Blane (Heiliger) (gälisch Bláán; † 590), schottischer Heiliger

Blane ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Blane (1749–1834), schottischer Mediziner
 Helen Blane (Helen Mary Blane-Tomkinson; 1913–2000), britische Skirennläuferin 
 Marcie Blane (* 1944), US-amerikanische Sängerin
 Nicholas Blane, britischer Schauspieler
 Ralph Blane (1914–1995), US-amerikanischer Musicalkomponist
 Sally Blane (1910–1997), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Blaine
 Plane